Letca peut désigner deux localités de Roumanie :
 Letca, une commune du județ de Sălaj
 Letca Noua, une commune du județ de Giurgiu